Thulin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gustav Thulin
 Mats Thulin